Filgueira ist der Familienname folgender Personen:

 Gastón Filgueira (vollständig: Gastón Filgueira Méndez; * 1986), uruguayischer Fußballspieler
 José Filgueira, brasilianischer Paläontologe
 Xosé Filgueira Valverde (auch: José Filgueira Valverde; 1906–1996), spanischer Schriftsteller, Intellektueller Und Hochschullehrer